Стряпунинское се́льское поселе́ние — муниципальное образование в Краснокамском районе Пермского края Российской Федерации.

Административный центр — село Стряпунята.

История 
Статус и границы сельского поселения установлены Законом Пермской области от 10 ноября 2004 года № 1747-359 «Об утверждении границ и о наделении статусом муниципальных образований административной территории города Краснокамска Пермской области»

Население

Состав сельского поселения

Примечания 

Муниципальные образования Краснокамского района Пермского края
Упразднённые сельские поселения Пермского края
Сельские поселения, упразднённые в 2018 году